A 2009–2010-es Türkcell Süper Lig első mérkőzését 2009. augusztus 9-én tartották, az utolsó mérkőzésre 2009. május 16-án került sor. A pontvadászatot története során első alkalommal a Bursaspor csapata nyerte.

Edzők és szponzorok

Stadionok

Végeredmény

Kereszttábla

Statisztika

Góllövők 
 Utolsó frissítés: 2009. december 20.

13 gól
  Ariza Makukula (Kayserispor)

9 gól
  Harry Kewell (Galatasaray)
  Júlio César (Gaziantepspor)

7 gól
  Shabani Nonda (Galatasaray)
  Gustavo Colman (Trabzonspor)
  Alex  (Fenerbahçe)
  André Moritz  (Kasımpaşa)
  Dani Güiza  (Fenerbahçe)

6 gól
  Kahê (Gençlerbirliği)
  Bobô  (Beşiktaş JK)
  Mustafa Pektemek (Gençlerbirliği SK)

Hivatkozások

További információk 
 2008-09 Turkcell Süper Lig mérkőzéslista 
 Ahmet Turgut hírei a török ligáról 

Török labdarúgó-bajnokságok
Török 1